Order Zasługi Rolniczej (Benin)
 Order Zasługi Rolniczej (Francja)
 Order Zasługi Rolniczej (Hiszpania)
 Order Zasługi Rolniczej (Kamerun)
 Order Zasługi Rolniczej (Madagaskar)
 Order Zasługi Rolniczej (Mali)
 Order Zasługi Rolniczej (Niger)
 Order Zasługi Rolniczej (Rumunia)
 Order Zasługi Rolniczej (Senegal)
 Order Zasługi Rolniczej (Tunezja)
 Order Zasługi Rolniczej i Przemysłowej (Portugalia)
 Order Zasługi Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej (Włochy)

Zobacz też 
 Order Rolnictwa (Egipt)